На́блус () — одна из 16 провинций Государства Палестина.

Административный центр — город Наблус, располагается между горами Гризим и Эбаль, в 53 км к северу от Иерусалима. Является самым большим городом на Западном берегу реки Иордан. Согласно переписи 2017 года, в провинции проживает 388 321 жителей.

В ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов Наблус был оккупирован Трансиорданией, а в результате Шестидневной войны (1967) — Израилем. Наблус является столицей исторической области.

Муниципалитеты

Города 
 Наблус
 Акраба
 Асира эш-шамалия
 Беита
 Хувара
 Джамаин
 Кабалан
 Сабастия
 Бейт-Фурик

Деревни 
 Асира-эль-Киблия
 Азмут
 Аварта
 Аль-Бадчан
 Балата аль-балат
 Бейт-Даджан
 Бейт-Хасан
 Бейт-Иба
 Бейт-Имрин
 Бейт-Вазан
 Базария
 Бурин
 Бурка
 Деир ал-Хатаб
 Дейр-Шараф
 Дума
 
 Фуруш бейт-Даджан
 Иджнисиния
 Джуриш
 Кафр-Калиль
 Аль-лубан аш-Шаркия
 Мадждал-Бани-Фадил
 Рас-ан-Накура
 Ан-Насерия
 Одала
 Осарин
 карьют
 Кусин
 Кусра
 Руджеиб
 Салим
 Сарра
 Ас-Савия
 Талфит
 Таллуза
 Тель
 Уриф
 Янун
 Ясид
 Ятма
 Завата
 Зеита Джамаин

Лагеря беженцев 
 
 Балата (Наблус)

Примечания 

Административное деление Государства Палестина